Hadita (cidade histórica) - antiga cidade iraquiana
 Hadita (cidade moderna) - cidade moderna iraquiana
 Hadita (distrito) - distrito iraquiano